Talamonti ist der Familienname folgender Personen:

 Leonardo Talamonti (* 1981), argentinischer Fußballspieler
 Rinaldo Talamonti (* 1947), italienischer Schauspieler und Gastronom